Arthoniopsis is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 25 soorten (peildatum oktober 2021):

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht